Женский кубок УЕФА 2004/05 — 4-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира впервые стал немецкий «Турбине» из Потсдама, в финале по сумме двух матчей обыгравший шведский «Юргорден/Эльфшё».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com
 UEFA Women's Cup 2004/05 — PVV
 Naisten UEFA Cup
 Статистика на 90minut.pl

2004 год в женском футболе
2005 год в женском футболе
2004